Le Comité national olympique du Tadjikistan est le comité national olympique du Tadjikistan fondé en 1992 de la dislocation de l'URSS.

Tadjikistan
Sport au Tadjikistan
Organisme fondé en 1992